Recopa d'Europa de futbol
 Recopa d'Europa de bàsquet
 Recopa d'Europa d'handbol
 Recopa d'Europa d'hoquei patins
 Recopa d'Europa d'hoquei herba masculina
 Recopa d'Europa d'hoquei herba femenina
 Recopa d'Europa de waterpolo masculina
 Recopa d'Europa de waterpolo femenina
 Recopa d'Europa de voleibol masculina
 Recopa d'Europa de voleibol femenina